En Pologne, Rokszyce peut faire référence à :

dans la voïvodie des Basses-Carpates
 Rokszyce, un village.

dans la voïvodie de Łódź
 Rokszyce, un village du powiat de Piotrków
 Rokszyce, un village du powiat de Rawa.